

Geografia 
 Om' – fiume della Russia

Sigle 

 O.m. – Ordinanza ministeriale
 Onde medie – banda di frequenza dello spettro elettromagnetico
 Order of Merit – Ordine al Merito del Regno Unito
 Ordo Minimorum – istituto religioso fondato da Francesco di Paola
 OM – Officine Meccaniche – era un'azienda produttrice di autocarri

Codici 
 OM – codice vettore IATA di MIAT-Mongolian Airlines
 om – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oromo
 OM – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Oman

Informatica 
 .om – dominio di primo livello dell'Oman

Musica 
 Om – album di John Coltrane inciso nel 1965 e pubblicato nel 1967
 Om – traccia dell'album In Search of the Lost Chord dei The Moody Blues del 1968
 OM – album dei Negură Bunget del 2006
 Om – gruppo musicale statunitense

Religione
 Om – la più importante sillaba sacra nell'Induismo

Altro 
 Om – film del 1995 diretto da Upendra
 Om – personaggio della saga Mondo Disco
 OM – vecchia targa automobilistica di Olomouc (Repubblica Ceca)
 OM – Abbreviazione di Old man ("vecchio mio"), in uso tra radioamatori indica l'operatore di sesso maschile
 OM – Abbreviazione di Olympique de Marseille, squadra di calcio della città di Marsiglia (Francia)

Altri progetti